Condé (Indre)
Custines, wat vroeger Condé heette, in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
ook:
Condé-Folie, Somme 
Condé-Northen, Moselle 
Condé-Sainte-Libiaire, Seine-et-Marne
Condé-en-Brie, Aisne
Condé-lès-Autry, Ardennes 
Condé-lès-Herpy, Ardennes
Condé-lès-Vouziers, Ardennes
Condé-sur-Aisne, Aisne
Condé-sur-l'Escaut, Nord
Condé-sur-Huisne, Orne
Condé-sur-Ifs, Calvados
Condé-sur-Iton, Eure
Condé-sur-Marne, Marne
Condé-sur-Noireau, Calvados 
Condé-sur-Risle, Eure
Condé-sur-Sarthe, Orne
Condé-sur-Seulles, Calvados
Condé-sur-Suippe, Aisne
Condé-sur-Vesgre, Yvelines
Condé-sur-Vire, Manche

Personen
De tak van Bourbon-Condé
 Lodewijk II van Bourbon-Condé - Frans veldheer
 Maryse Condé - schrijfster uit Gouadeloupe